Ким Чен Чхоль (; , Пхеньян) — средний сын Ким Чен Ира, один из предполагавшихся его преемников на посту руководителя КНДР. В 2007 был назначен на руководящий пост в Трудовой партии Кореи, однако в 2009 году было сообщено, что Ким Чен Чхоль уступил позиции своему младшему брату Ким Чен Ыну.

Биография 

Учился в Швейцарии. 

В феврале 2003 года в КНДР началась кампания по возвеличиванию матери Ким Чен Чхоля и его самого под слоганом «Уважаемая мать самого верного и преданного дорогому товарищу Великому руководителю» — таким образом, предполагалось, что он станет преемником отца.
Японский шеф-повар , написавший несколько книг о своей работе в качестве личного повара Ким Чен Ира, описывал Чхоля как «слишком мягкого и женственного» и неподходящего на роль руководителя.

В начале 2006 года в южнокорейской прессе стали появляться слухи, что Ким Чен Чхоль, видимо, не оказался подходящим кандидатом на роль вождя. Доказательством того, что у старшего сына Ким Чен Ира не осталось шансов, могло служить его открытое появление в Германии на концертах Эрика Клэптона. Японские телерепортеры засняли его во Франкфурте, Берлине, Лейпциге и Штутгарте, окруженного телохранителями и в компании неизвестной женщины приблизительно его лет. На концертах Ким Чен Чхоль был одет в футболку и кожаную куртку, и его лицо украшали длинные бакенбарды. Он был снова замечен на двух дополнительных концертах Клэптона в последовательные дни в Альберт-Холле в Лондоне в мае 2015 года.

По данным северокорейского перебежчика Тхэ Ён Хо, ранее бывшего заместителем посла КНДР в Великобритании, в настоящее время Ким Чен Чхоль ведёт тихую жизнь в Пхеньяне, в политику не вмешивается, увлекается игрой на гитаре.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

Кимы (правящая семья КНДР)
Дети Ким Чен Ира